Фёдор Комиссаржевский:
 Комиссаржевский, Фёдор Петрович (1838—1905) — русский певец, тенор. Отец Фёдора Фёдоровича, Веры Фёдоровны и Надежды Фёдоровны Комиссаржевских.
 Комиссаржевский, Фёдор Фёдорович (1882—1954) — русский театральный режиссёр, теоретик театра и переводчик.